Anna Bukowska (ur. 1930) – polska eseistka i krytyk literacki
 Anna Bukowska (ur. 1937) – polska polityk, poseł na Sejm X kadencji